La Esmeralda bezeichnet:

 La Esmeralda (Los Ríos), Parroquia rural im Kanton Montalvo, Provinz Los Ríos, Ecuador
 La-Esmeralda-Talsperre, Talsperre in Kolumbien
 La Esmeralda (Film), französischer Film von Alice Guy-Blaché (1905)
 La Esmeralda (Uruguay), Ort in Uruguay
 La Esmeralda (Ballett), Inszenierung des Romans Der Glöckner von Notre-Dame
 La Esmeralda (Venezuela), Ansiedlung im venezolanischen Bundesstaat Amazonas
 eine mexikanische Kunstakademie, siehe Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado „La Esmeralda“

Siehe auch:
 Esmeralda